Петербу́ргское шоссе:

 Петербургское шоссе — шоссе на территории города Москва и городского округа Химки, с 1924 года —  Ленингра́дское шоссе. 
 Петербургское шоссе — шоссе в городе Пушкине и Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
 Петербургское шоссе — шоссе в Твери.
 Петербургское шоссе — шоссе (улица) в Таллине, Эстония.